Bučka je lahko:
 manjša buča
 Bučka, Sevnica
 Bučka, Škocjan
 Krajevna skupnost Bučka
 Župnija Bučka